Belvedere – polska wódka produkowana w Żyrardowie
 Belvedere – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 Belvedere – restauracja w Warszawie
 Aiguille du Belvédère – szczyt w Prealpach Sabaudzkich, części Alp Zachodnich
 Bristol Belvedere – brytyjski śmigłowiec transportowy
 Centrum Belvedere – wieżowiec w Warszawie
 Fort Belvedere – zabytkowa wiejska rezydencja położona na pograniczu hrabstw Berkshire i Surrey
 Österreichische Galerie Belvedere – galeria mieszczące się w pałacu Belweder w Wiedniu
 Plymouth Belvedere – amerykański samochód osobowy

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Belvedere – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)

 Miejscowości we Francji
 Belvédère – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Belvédère-Campomoro – miejscowość w regionie Korsyka
 Belvedere Marittimo – miejscowość i gmina we Włoszech

 Miejscowości w USA
 Belvedere – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Belvedere – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken

 Miejscowowści we Włoszech
 Belvedere Langhe – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo
 Belvedere Ostrense – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ankona
 Belvedere di Spinello – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Krotona
 Lizzano in Belvedere – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Bolonia

 Osoby o nazwisku Belvedere
 Andrea Belvedere – włoski malarz martwych natur

Zobacz też 
 Belvidere
 Belweder
 Belwederczycy